A Father's Vengeance – cortometraggio britannico del 1902 prodotto dalla New Century Pictures
 A Father's Vengeance – cortometraggio britannico del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon